Schizolaena är ett släkte av tvåhjärtbladiga växter. Schizolaena ingår i familjen Sarcolaenaceae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Tvåhjärtbladiga blomväxter
Schizolaena